Trať 326 má více významů:
Železniční trať Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží, zrušená trať
Železniční trať Dětmarovice – Petrovice u Karviné, v letech 2014-2019

326